Ibrahim Toraman (Sivas, 20 de novembro de 1981) é um ex-futebolista profissional turco, que atuava como zagueiro e volante no besiktas e na seleção turca de futebol.

Carreira 
Ibrahim Toraman iniciou a sua carreira nas categorias de base do besiktas onde teve a carreira no clube e uma breve passagem no Gaziantepspor.

integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Besiktas JK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003